Love and Bullets est un court métrage américain de 1914 réalisé par Fatty Arbuckle.
Love and Bullets est le titre original de Avec les compliments de Charlie, un film britannique réalisé par Stuart Rosenberg et sorti en 1979.
Love and Bullets est un film américain de Veronica Hart sorti en 2004.